А́шленд ():

 Ашленд (Висконсин)
 Ашленд (Калифорния)
 Ашленд (Кентукки)
 Ашленд (тауншип, Миннесота)
 Ашленд (Огайо)
 Ашленд (Орегон) (англ.)
 Ашленд — округ в США, штат Висконсин.
 Ашленд — округ в США, штат Огайо.

Также 
 Ашленд/Лайнвилл (аэропорт)
 Ashland Inc.